2L steht für:
 2 Liter
 Talbot-Simca 1610/2L, Personenkraftwagen der oberen Mittelklasse
 Helvetic Airways (IATA-Code), Schweizer Fluggesellschaft

Siehe auch:
 L2

2L